Lenzen steht für:

 Lenzen (Wasser), das Entfernen von Wasser aus Wasserfahrzeugen
 Lenzen (Schiffsmanöver), eine Form des Abwetterns

Lenzen ist der Name folgender Orte:

Deutschland
 Lenzen (Balderschwang), Ortsteil der Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lenzen (Blankensee), Wüstung der Gemeinde Blankensee, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Lenzen (Elbe), Stadt im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Lenzen (Karwitz), Hauptort der Gemeinde Karwitz, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Lenzen (Mustin), Ortsteil der Gemeinde Mustin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Polen
 Lenzen, Kr. Elbing, Westpreußen, seit 1945 Łęcze, Woiwodschaft Ermland-Masuren
Lenzen, Kr. Belgard, Hinterpommern, seit 1945 Łęczno (Białogard), Woiwodschaft Westpommern
 Lenzen, Kr. Oppeln, Oberschlesien, von 1936 bis 1945 der Name von Lendzin, seit 1945 Lędziny,  Woiwodschaft Oppeln
 Lenzen-Wiesenhof, Kr. Belgard, Hinterpommern, seit 1945  Łęczenko, Ortsteil der Gemeinde Białogard, Woiwodschaft Westpommern
 Lenzen-Vorwerk, Kr. Belgard, Hinterpommern, seit 1945 Łęczynko in der Gemeinde Białogard, Woiwodschaft Westpommern

Lenzen ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Lenzen (* 1947), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Georg Lenzen (* 1966), deutscher Schauspieler
 Hans-Georg Lenzen (1921–2014), deutscher Kinderbuchautor, Illustrator und Übersetzer
 Heinrich Lenzen (1900–1978), deutscher Bauforscher und Vorderasiatischer Archäologe
 Majella Lenzen (* 1938), ehemalige deutsche Missionsschwester
 Manuela Lenzen, Wissenschaftsjournalistin und in Teilzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld
 Maria Lenzen (1814–1882), deutsche Schriftstellerin
 Oliver Lenzen (* 1960), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Orlando Lenzen (* 1999), deutscher Schauspieler
 Sigurd Lenzen (* 1947), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Stefan Lenzen (* 1981), deutscher Politiker (FDP, MdL)
 Verena Lenzen (* 1957), deutsche Judaistin und Theologin
 Wolfgang Lenzen (* 1946), deutscher Philosoph

Siehe auch:

 Lenz
 Lenzenscher Kreis, auch Kreis Lenzen, war ein markbrandenburgischer Kreis in der Prignitz